Ukrajinské příjmení Děmjaněnko () má více nositelů:

 Alexandr Sergejevič Děmjaněnko (1937–1999), ruský sovětský herec
 Alexandr Sergejevič Děmjaněnko (* 1993), ruský paralympionik, plavec
 Anatolij Demjaněnko (* 1959), ukrajinský sovětský fotbalista a fotbalový trenér
 Dmitrij Děmjaněnko (* 1969), ukrajinský fotbalista
 Ilja Děmjaněnko (1922–1944), hrdina Sovětského svazu
 Ivan Děmjaněnko (1917–1978), hrdina Sovětského svazu
 Michail Děmjaněnko (* 1939), sovětský a ruský sochař
 Nikolaj Děmjaněnko (* 1935), sovětský a ukrajinský ekonom, doktor ekonomických věd, profesor
 Valentin Děmjaněnko (* 1983), ukrajinský (později ázerbájdžánský) rychlostní kanoista, olympionik
 Viktor Děmjaněnko (* 1958), sovětský boxer
 Vitalij Děmjaněnko (* 1983), kazašský boxer

Ukrajinská příjmení